Сакума () — японская фамилия. Известные носители:

 Сакума, Рэй (род. 1965) — японская сэйю.
 Сакума Сёдзан (1811—1864) — японский политик и мыслитель периода Эдо.